Нэп-оф-Хауар () — исключительно хорошо сохранившиеся строения эпохи неолита на острове Папа-Уэстрей в Оркнейском архипелаге на севере Шотландии. Считаются одним из наиболее древних примеров сохранившихся до наших дней каменных домов в северной Европе. По данным радиоуглеродного анализа, использовались в период 3500 — 3100 годов до н. э., то есть являлются более ранними, чем аналогичные строения в Скара-Брей.

Описание 

Памятник представляет собой ферму, состоящую из двух прилегающих друг к другу прямоугольных толстостенных зданий с очень низкими дверными проходами лицом к морю, при этом большее и более старое здание соединено низким коридором с другим зданием, которое могло быть либо вторым домом, либо мастерской. Здания были сооружены на холме более старого мусора, и окружены мусорным материалом, который служил своеобразным защитным сооружением. Окна в зданиях отсутствовали; свет предположительно проникал через дымовое отверстие в крыше. Дома располагались вблизи побережья. Камни на побережье под воздействием природных условий раскалывались на тонкие пластины, которые служили строительным материалом.

Стены до настоящего времени сохранили свою прежнюю высоту в 1,6 метра. Каменная мебель осталась нетронутой и даёт яркое представление о жизни в доме. Сохранились печи, разделительные перегородки между комнатами, кровати и полки (шкафы) для вещей, а по отверстиям для опорных конструкций можно судить о расположении крыши.

Исследования мусорных останков показывают, что обитатели Нэп-оф-Хауара держали домашний скот, овец и свиней, культивировали ячмень и пшеницу, собирали моллюсков и занимались рыбной ловлей, используя для этого лодки.

Благодаря обнаруженной керамике Анстеновского типа, изящной и украшенной, историки связывают обитателей Нэп-оф-Хауара с расположенными неподалёку каирнами камерного типа (например, с гробницей на острове Холм-оф-Папа), а также с удалёнными памятниками, включая такие, как Болбрайди и Эйлин-Доунилл (:en:Eilean Domhnuill).

См. также 
 Доисторическая Шотландия
 История Шотландии
 Скара-Брей — поселение эпохи неолита на западном берегу острова Мейнленд, 3100-2500 гг. до н. э.

Примечания

Литература 
 Scotland Before History — Stuart Piggott, Edinburgh University Press 1982, ISBN 0-85224-348-0
 Scotland’s Hidden History — Ian Armit, Tempus (in association with Historic Scotland) 1998, ISBN 0-7486-6067-4
 The Other Orkney Book — Gordon Thomson, Northabout Publishing 1980, ISBN 0-907200-00-1

Ссылки 
 Orkneyjar — The Knap o' Howar  
 Knap of Howar, Papa Westray. 

Археологические объекты в Шотландии
Мегалиты Шотландии
Неолит Европы
Оркнейские острова
Неолитические поселения